Mario López – kubański piłkarz, reprezentant kraju
 Mario Lopez (ur. 1969) – niemiecki DJ
 Mario Lopez (ur. 1973) – amerykański aktor